Karen Grigorjan ist der Name folgender Personen:

* Karen Grigorjan (Schachspieler, 1954) (* 1954), turkmenischer Schachspieler 
 Karen Grigorjan (Fußballspieler), armenischer Fußballspieler 
 Karen Aschotowitsch Grigorjan (1947–1989), sowjetischer Schachspieler
 Karen H. Grigorjan (Karen Hakob Grigorjan; * 1995), armenischer Schachspieler 
 Karen Lewoni Grigorjan (* 1968), armenischer Diplomat